In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale danese.

Statistiche aggiornate al 21 aprile 2020.

Collegamenti esterni

 
Danimarca